Birte Weigang (1968-), ancienne nageuse et entraîneuse est-allemande ;
 Horst Weigang (1940-), footballeur et entraîneur est-allemand ;
 Karl-Heinz Weigang (1935-2017), entraîneur allemand de football.
Patronyme germanique